Cambás puede referirse a:

 Cambás (España), parroquia española del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cambas, freguesia portuguesa del municipio de Oleiros, distrito de Castelo Branco.